Church Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Church Butte (Montana)	
 Church Butte (Sweetwater County, Wyoming)	
 Church Butte (Uinta County, Wyoming)